En France, plusieurs chapelles sont nommées « chapelle des Pénitents rouges ».

France

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Chapelle des Pénitents rouges, Nice
 Chapelle des Pénitents rouges, Saorge

Voir aussi 
 
 
 
 
 Chapelle des Pénitents verts
 Chapelle des Pénitents violets
 Confrérie de pénitents
 Contre-Réforme

~Rouges
~PénitentsRouges
PénitentsRouges